Tunilla erectoclada (Backeb.) D.R.Hunt & Iliff, es una especie de planta de flores perteneciente a la familia Cactaceae, endémica de la zona de la provincia de Salta, Argentina.

Distribución
Es endémica de Sudamérica en Salta, Argentina.

Descripción
Tunilla erectoclada crece rastrera con el tallo de color azul-verde a verde brillante, con los segmentos estrechamente triangulares de forma de lengüeta que se interponen en posición vertical cuando son jóvenes. Miden 6 centímetros de largo y tienen hasta cerca de 140 areolas muy cerca una de  otra. En ellas tienen 4-7 espinas que  se inclinan hacia atrás y están apoyadas en la superficie del tallo y miden 4 a 10 milímetros de largo. Las flores son de color naranja rojizo a carmín. Su extendido pericarpio es desigual y erizado.

Taxonomía 
Tunilla erectoclada fue descrita por (Backeb.) D.R.Hunt & Iliff y publicado en Cactaceae Syst. Init. 9: 10 2000.
Etimología
Tunilla: nombre genérico que deriva del español tunilla refiriéndose a una "pequeña tuna".erectoclada: epíteto latíno  
SinonimiaOpuntia erectocladaOpuntia picardoiTunilla picardoi

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Tunilla&species=erectoclada
http://www.desert-tropicals.com/Plants/Cactaceae/Tunilla_erectoclada.html 

erect
Flora de Argentina
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 2000
Taxones descritos por Curt Backeberg
Plantas descritas por D.R.Hunt 
Plantas descritas por Iliff
Flora de América del Sur continental